Nave – miejscowość i gmina we Włoszech
 Nave – miejscowość w Portugalii, w gminie Sabugal